Klein-Versailles ist Beiname von
Schloss Neudeck, Schlesien, (auch „Oberschlesisches Versailles“)
Malé Versailles, Schloss in Karlsbad
Schloss Bizy, Vernon, Frankreich
Schloss Chanteloup bei Tours, Frankreich
Schloss Châteauneuf-sur-Loire in Châteauneuf-sur-Loire, Frankreich
Manoir de Lébioles, Belgien, „Kleines Versailles der Ardennen“